Cupid (maan), een maan van Uranus
Cupid (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
 Cupid, een figuur in de tragedie Timon of Athens van William Shakespeare
 Cupid (Sam Cooke), een lied van Sam Cooke uit 1961.